La législature 2009-2013 du Grand Conseil du canton du Valais a débuté en 2009 et s'est achevée en 2013.

Notes et références 

Politique dans le canton du Valais
Valais 2009-2013